Testículos de perro puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ophrys tenthredinifera; o
 El nombre común de la planta Orchis morio.